Supercoppa italiana 2022 byl zápas Supercoppa italiana, tedy italského fotbalového Superpoháru. Střetly se v něm týmy AC Milán jakožto vítěz Serie A ze sezóny 2021/22, a celek FC Inter Milán, který se ve stejné sezóně stal vítězem italského fotbalového poháru Coppa Italia v sezoně 2021/22. Tyto dva kluby se o trofej střetli již podruhé (2011 – vítěz Milán).

Zápas se odehrál 18. ledna 2023 v saúdskoarabském městě Rijád na stadionu krále Fahda. Zápas vyhrál Inter .

Detaily zápasu

Odkazy

Reference

Související články 
 Supercoppa italiana

Supercoppa italiana
Zápasy AC Milán
Zápasy Interu Milán
Fotbal v Itálii v roce 2022